Леон Агасиевич Айвазов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1913 году в Карсе. Член КПСС.

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1986 гг. — комсомольский работник, первый секретарь Ростовского горкома ВЛКСМ, репрессирован, заключённый Норильлага, освобожден, счетовод, начальник финансового отдела, заместитель начальника Норильского металлургического комбината по экономике, ответработник, заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов СССР, заместитель председателя Государственного комитета по ценам СССР.

Умер в Москве в 1999 году.

Ссылки 
 Особая судьба [Текст] : Айвазов Леон (Левон) Агасиевич // Военно-исторический архив. — 2013. — № 4 (160). — С. 152—166 : ил. — Примеч.: с. 165—166 . — ISSN 1606-0219
 Айвазов